Урсу́ла — женское имя. От латинского Ursus — медведица, с уменьшительным суффиксом - ula — маленькая медведица.

Известные носители 
 Святая Урсула
 Урсула Бранденбургская (1450—1508) — принцесса Бранденбургская, жена князя Минстерберкского и Олесницкого Йиндржиха I из Подебрад.
 Урсула Бранденбургская (1488—1510) — принцесса Бранденбургская, в браке герцогиня Мекленбургская.
 Урсула фон дер Ляйен (род. в 1958) — немецкий общественный и политический деятель, председатель Еврокомиссии (с 2019).

Персонажи 
 Урсула Памелла Буффе — второстепенный персонаж американского телесериала Друзья. Сестра-близнец одного из главных героев сериала — Фиби Буффе.
 Урсула — персонаж серии мультипликационных фильмов «Русалочка».
 Урсула Игуаран — персонаж романа Габриэль Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», жена основателя Макондо Хосе Аркадио Буэндиа, мать и бабушка семейства Буэндиа, прожила 115 лет, в последнем поколении семьи появляется персонаж по имени Амаранта Урсула, в имени которой соединились имя прародительницы семейства и её дочери Амаранты.
 Урсула ― вспомогательный персонаж в Grand Theft Auto V, появляется в одном из случайных событий.
 Урсула ― второстепенный персонаж в третьей части фильма Человек-паук. Дочь хозяина квартиры, которую снимал Питер Паркер.

В астрономии 
 (375) Урсула — астероид, открытый в 1893 году.

См. также 
 Санта-Урсула
 Урсул (значения)

Женские имена
Страницы значений:Тёзки